Westelijke Gangadynastie (3e - 10e eeuw), een middeleeuwse Indiase dynastie in het zuiden van het huidige Karnataka;
Oostelijke Gangadynastie (11e - 15e eeuw), een laat-middeleeuwse Indiase dynastie in Kalinga (het huidige Odisha).